Hofheim peut faire référence à :
 Hofheim am Taunus, ville de l'arrondissement de Main-Taunus, Hesse, Allemagne ;
 Hofheim in Unterfranken, ville de l'arrondissement des Haßberge, Bavière, Allemagne.